Pinedo steht für:
 Pinedo (1918), Minensucher und -leger der argentinischen Marine (Stapellauf 1918)

Pinedo ist der Familienname folgender Personen:
 Bonifacio Pinedo († 1954 oder 1960), König der afro-bolivianischen Minderheit
 Elisabeth Pinedo (* 1981), spanische Handballspielerin

 Francesco de Pinedo (1890–1933), italienischer Flugpionier
 Francisco Javier Rodríguez Pinedo (* 1981), mexikanischer Fußballspieler
 Gabriel Martinez-Pinedo (* 1968), spanischer Physiker 
 Herbert Pinedo (* 1943), niederländischer Onkologe
 Julio Pinedo (* 1942 oder 1953), König der afro-bolivianischen Minderheit
 Manuel Pando Fernández de Pinedo (1792–1872), Ministerpräsident von Spanien
 Nelson Pinedo (1928–2016), kolumbianischer Sänger

Siehe auch:
 Pineto